Чемпионат Европы по фигурному катанию 1958 года проходил с 30 января по 2 февраля в Братиславе (Чехословакия). Это был юбилейный, пятидесятый чемпионат Европы, и количество фигуристов было рекордным — 98 спортсменов. Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. У мужчин победил представитель Чехословакии Кароль Дивин, у женщин победила представительница Австрии Ингрид Вендль, среди пар победу одержали представители Чехословакии Вера Суханкова и Зденек Долежал, в танцах чемпионами Европы стали представители Великобритании Джун Маркхам и Кортни Джонс. Этот чемпионат Европы стал первым, на котором фигуристы из СССР заняли призовое место.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1947—1959 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Братиславе
1958 год в фигурном катании
Европа
Январь 1958 года
Февраль 1958 года
Чемпионаты Европы в 1958 году
Спорт в Чехословакии в 1958 году
Чемпионаты Европы в Чехословакии